Reitstunde steht für:
 eine Unterrichtseinheit im Reitunterricht, siehe Reiten lernen, Reitschule und Reiterurlaub im Artikel Pferdesport
 ein historisches Wegmaß, siehe Wegstunde